Карл Гайгер (, род. 11 февраля 1993 года, Оберстдорф, Бавария) — немецкий прыгун с трамплина, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, четырёхкратный чемпион мира в командных соревнованиях (2019 и 2021), чемпион мира по полётам на лыжах 2020 года.

Спортивная карьера 
Карл Гайгер дебютировал на этапах Кубка мира 24 ноября 2012 года в Лиллехаммере. В сезоне 2018/2019 Карл одержал две индивидуальные победы.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Корее Карл Гайгер завоевал серебряную медаль в прыжках с большого трамплина в командных соревнованиях, в личных соревнованиях он занял 7 место.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в австрийском Зефельде Гайгер стал чемпионом мира в командах и серебряным призером в индивидуальных прыжках с большого трамплина.

12 декабря 2020 года Карл Гайгер стал чемпионом мира по прыжкам на лыжах с трамплина. На чемпионате мира 2021 в Оберстдорфе немец выиграл две награды: серебряную — на нормальном трамплине

Результаты выступлений на Олимпийских играх

Результаты выступлений на Чемпионатах мира по лыжным видам спорта

Результаты выступлений на Чемпионатах мира по полетам на лыжах

Результаты выступлений на Кубке мира

Итоговые положения по итогам сезона

Победы

Подиумы

Индивидуальные старты

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны с трамплина Германии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по прыжкам с трамплина